Okręty US Navy o nazwie USS  "Colorado":
 Pierwszy  był fregatą o napędzie śrubowym. Brał udział w wojnie secesyjnej.
 Drugi  był krążownikiem typu Pennsylvania. Brał udział w I wojnie światowej.
 Trzeci  był okrętem prototypowym pancerników typu Colorado. Brał udział w II wojnie światowej.

Colorado